Ширали Фарзали оглы Муслимов (, в некоторых источниках — Мислимов; ) — азербайджанский чабан, талыш по национальности, который, согласно непроверенным данным, прожил 168 лет.

Биография 
Муслимов родился и прожил в талышском селении Барзаву Лерикского района Азербайджана.

В паспорте Муслимова было указано, что он родился 26 марта 1805 года, а умер 2 сентября 1973 года. По словам долгожителя, его отец дожил до 110 лет, а мать до 90. Известно, что третья супруга Муслимова умерла в возрасте 104 года, из них прожив 15 лет уже после смерти мужа.

Поскольку у Муслимова отсутствовало свидетельство о рождении, западные исследователи отказываются считать его самым старым человеком в истории. В «Книге рекордов Гиннесса» утверждается, что возраст Муслимова был завышен на 40—50 лет.

Семья 
Третья жена — Хатум-ханум (1884—1988). Была дочь.

Отражение в массовой культуре 
 В советское время о нём сняли документальный фильм «Ширали спускается с гор».
 В 1993 году занесён в книгу рекордов России, стран СНГ и Балтии «Диво 93. Чудеса. Рекорды. Достижения».

См. также 
 Махмуд Эйвазов
 Агаев Меджид

Примечания

Ссылки 
 Ширали Мислимов на Google Books
 Тайните на дълголетието. Изкуството да оставаме млади.

Долгожители Азербайджана
Неверифицированные долгожители СССР, прожившие более 120 лет
Чабаны Азербайджана